Arrasco ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Arrasco († 2008), peruanischer Fußballspieler und -trainer
 Dante Castro Arrasco (* 1959), peruanischer Schriftsteller, Journalist und Jurist